L'expression Rivière des Lacs peut se référer à:

Toponymie

Des Lacs (rivière), un cours d'eau traversant la Saskatchewan et le Manitoba, au Canada.
Rivière des Lacs (rivière Kipawa), un cours d'eau de la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière des Lacs (Nouvelle-Calédonie), un cours d'eau de la Nouvelle-Calédonie.